

Восходящий — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Восходящий — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область